Chur bezeichnet:
 Chur, Hauptort des Schweizer Kantons Graubünden
 Kreis Chur, Kreis im Schweizer Kanton Graubünden
 Bistum Chur, Bistum in der Schweiz
 (269550) Chur, Asteroid
 Chur, auch chuur, in der mongolischen Sprache zwei Musikinstrumente. Unterschieden als:
 Morin chuur, Mongolische Pferdekopfgeige
 Aman-chur oder temur-chuur, Maultrommel

Chur ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Chur (* 1948), deutscher Komponist aus Essen

CH-UR steht für:
 Kanton Uri, ISO-3166-2-Code des Schweizer Kantons

Siehe auch:
 Churfirsten, ein Gebirgszug in der Schweiz
 Churn – ein Kunstwort aus Change und Turn, Begriff aus dem Marketing – siehe Churn Management
 Kur (Begriffsklärung)
 Cour

CHUR